Mirambeau (Charente-Maritime)
 Mirambeau (Haute-Garonne)

Desambiguações de topônimos